Democracia peut désigner :

Toponymes

Democracia : l'une des 25 municipalités de l'État de Falcón ;
 Democracia : l'une des 8 paroisses civiles de la municipalité de Puerto Cabello dans l'État de Carabobo.

Homonymie de toponyme